Il toponimo Surdila può riferirsi a diverse località della Romania:
Surdila-Găiseanca, comune del distretto di Brăila
Surdila-Greci, comune del distretto di Brăila